Malāyer kan syfta på följande platser:

Iran 

 Malāyer (kommunhuvudort), Hamadan, 
 Malāyer (vattendrag), Hamadan, 
 Shahrestān-e Malāyer, kommun, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar